

Località 
In Francia:

 Abbeville – comune della Somme (Piccardia)
 Abbéville-la-Rivière – comune dell'Essonne (Île-de-France)
 Abbéville-lès-Conflans – comune della Meurthe e Mosella (Lorena)
 Abbeville-Saint-Lucien – comune dell'Oise (Piccardia)

Negli Stati Uniti d'America:

 Abbeville – comune dell'Alabama
 Abbeville – comune della Georgia
 Abbeville – comune della Louisiana
 Abbeville – comune del Mississippi
 Abbeville – comune della Carolina del Sud, nella contea omonima

Sport 
Sporting Club Abbevillois Foot Côte Picarde, conosciuta anche come SC Abbeville o Abbeville - polisportiva francese

Altri progetti